Globe se poate referi la:

Locuri 
 Globe, Arizona, localitate din statul american Arizona 
 Globe, Wisconsin, comunitate neîncorporată din statul american Wisconsin
 Teatrul Globe (în (), clădire de teatru și scenă a perioadei elisabetane, asociată cu dramaturgul William Shakespeare 
 Shakespeare's Globe, refacerea modernă a clădirii teatrului și a scenei din perioada elisabetană, asociată cu dramaturgul William Shakespeare 
 Teatrul Globe (dezambiguizare)
 Arena Ericsson Globe, cunoscută anterior ca Stockholm Globe Arena, sau Globen, arenă sportivă

Companii și organizații 
 Globe (Saint Paul's Churchyard), librărie istorică din Londra 
 Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Project (Project GLOBE), grup internațional de savanți experți în științe sociale 
 Acronimul GLOBE, pentru Global Legislators Organisation for a Balanced Environment 
 Globe Bikes, o subdiviziune a companiei Specialized Bicycle Components 
 Globe Department Store, un lanț de magazine de haine, actualmente defunct, al cărui sediu se găsea în localitatea Scranton, din statul american Pennsylvania
 Globe International, companie manufacturieră din Australia, specializată în echipament sportiv de surf și skateboard 
 GLOBE (International Business), program internațional de afaceri, bazat pe trei instituții, acoperind trei semestre de studii 
 Globe Life And Accident Insurance Company, companiei de asigurări 
 GLOBE Program, program de educație științifică axat pe latura practică și pragmatică a studierii științelor 
 Globe Telecom, companie telefonică din Filipine
 Reading globe groups, grupuri de voluntari din Regatul Unit, dedicat îmbunătățirii cititului la orice vârstă 
 theGlobe.com, serviciu de conectare de tip networking, din perioada cunoscută ca boom dotcom

Ziare 
A se vedea — Listă de ziare numite Globe

Muzică 
 Globe (formație), grup muzical japonez de muzică trance/pop-rock 
 Globe (album), albumul muzical de debut al formației sus-numite, Globe 
 The Globe (album), album muzical al formației Big Audio Dynamite II
 "The Globe" (cântec), melodie a formație Big Audio Dynamite II 
 "Globes" - cântec al artistului muzical Rustie de pe albumul său Glass Swords
 , in cântec japonez de P-Model din albumul Landsale (album de P-Model)

Alte utilizări 
 BBC One 'Virtual Globe' ident, cunoscut simplu ca Globe sau Virtual Globe, o identificare a canalului de televiziune britanic BBC One 
 CSCL Globe, un vas maritim, cândva cel mai mare vas transportor de containere al lumii 
 Globe (DC Comics), caracter/personaj ficțional negativ din seria DC Comics, dușman al personajului Batman 
 Globe (navă), numele a mai multor vase maritime 
 Lightglobe, sinonim pentru bec incandescent luminos (conform termenului din engleza australiană, "incandescent light bulb")

A se vedea și 
 Glob (dezambiguizare)
 Globo (dezambiguizare)
 Globus (dezambiguizare)
 
 

Termeni în limba engleză